Miejscowości w USA:
 Saugerties – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Saugerties – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Gminy w USA:
 Saugerties (ang. Saugerties Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster